Género — gama de características pertencentes e diferenciadas entre a masculinidade e a feminilidade

Ciências 
 Género (biologia) — unidade de taxonomia que agrupa um conjunto de espécies
 Género (matemática) — formalização matemática do conceito de número de furos em uma superfície

Arte e cultura

Linguística 
 Gênero gramatical
 Gênero natural — ou gênero real ou gênero lógico

Música 
 Gênero musical
 Gênero (teoria musical) — relativo à música grega clássica e bizantitan
 Lista de gêneros operísticos — na ópera

Outros usos 
 Gênero literário
 Gêneros de texto
 Gênero teatral
 Gêneros do jornalismo
 Gênero cinematográfico
 Gêneros fotográficos
 Gêneros de jogos eletrônicos

Desambiguações de artes
Desambiguações de ciências